Aberlour puede ser:

 Aberlour (destilería): una destilería de whisky de malta de la ciudad de Aberlour.
 Aberlour (Escocia): una ciudad de Moray (Escocia).